Макаренко Сергій Данилович ( , Щербинівка) - український науковець у галузі педагогіки.

Життєпис 
Народився 12 травня 1950 року в хуторі Щербинівка Київської області в родині вчителів. У 1958—1968 роках навчався в Київській середній школі № 137.

Закінчив педагогічний факультет Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького (1973). 1981 року Сергій Макаренко захистив кандидатську дисертацію. 1989 року йому присвоєно вчене звання доцента, а 1995 року — професора.

З 1999 року працює викладачем у Київському університеті імені Бориса Грінченка, де він також проводить фундаментальні дослідження нетрадиційної системи навчання. За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність і високий професіоналізм Сергія Макаренка нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня.

Українські науковці
Українські педагоги
Кавалери ордена «За заслуги» III ступеня